2408 км, 2408-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 2408 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Курганская область). Код 829044.
 2408 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Республика Дагестан). Код 544412.

Примечания